Куду () — село   в Верхневилюйском улусе  Якутии России. Входит в состав Едюгейского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено на северо-западе региона, в пределах географической зоны таёжных лесов Вилюйского плато Среднесибирского плоскогорья , между двумя озёрами - Хомустах (северо-восток)  и неподписанным на карте юго-западным водоёмом.  
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — села Верхневилюйск —  30 км., до центра  наслега — села Андреевский — 25 км..
 климат
В населённом пункте, как и во всем районе, климат резко континентальный, с продолжительным зимним и коротким летним периодами. Суммарная продолжительность периода со снежным покровом 6-7 месяцев в год. Среднегодовая температура составляет 11,1°С.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Едюгейский наслег.

Население 

 Национальный состав
Большинство жителей якуты.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 80  % от общей численности населения в  66 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

Транспорт  
Просёлочная дорога.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Верхневилюйского улуса